Populous:
 Populous — компьютерная игра.
 Populous — американская архитектурная компания.
 Populous: The Beginning — продолжение игры Populous.